BC pode ser a abreviação de:
 Colúmbia Britânica, é a terceira maior província do Canadá.
 Baja California, Estado do México
 Banco Central
 Colégio Boston
 Balneário Camboriú, Santa Catarina
 Banco Carregosa

Desambiguação